Der  (HSDI) des Internationalen Geosphären-Biosphären Programms (IGBP) und der Universität der Vereinten Nationen ist ein Wohlstandsindikator für Länder. Eingeführt wurde der HSDI im Jahre 2010, um den 20 Jahre älteren Index der menschlichen Entwicklung (HDI) abzulösen.

Der Unterschied zum HDI besteht darin, dass auch die Pro-Kopf-Treibhausgas-Emissionen (in Form von CO2-Äquivalenten) als Indikator wie anhaltend der Wohlstand eines Landes unter der Berücksichtigung von zunehmend verknappenden fossilen Rohstoffen (vgl. Fördermaximum) ist.

Ranking

Nicht berücksichtigte Staaten 
Die folgenden Staaten wurden im HDI von 2010 und 2011 nicht aufgenommen und fehlen daher auch beim HSDI:

Kritik 
Die Kritiken am Human Development Index gelten beim  analog, da lediglich die Treibhausgasemissionen als einziger ökologischer Faktor miteinbezogen werden und er keine weiteren Verbesserungen aufweist.

Einzelnachweise 

Demografie
Vereinte Nationen
Sozialwissenschaftliche Kennzahl
Entwicklungsökonomik